Treća hrvatska vaterpolska liga predstavlja četvrti rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2009. te je bila podijeljena u nekoliko grupa.

Ljestvice

Liga Šibenik

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2008./09.
 1. B HVL 2009.
 2. HVL 2009.

Izvori 
 VK Žaborić sezona 2009.

2009